Amfortas bedeutet:
 Amfortas, eine Sagengestalt aus dem Versepos Parzival des Wolfram von Eschenbach
 Amfortas, eine Figur in Richard Wagners Parsifal
 (9509) Amfortas, ein Asteroid des Hauptgürtels